Владимир Владимирович Веремеенко (; род. , Гомель, БССР, СССР) — белорусский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда. Сестра — баскетболистка Анастасия Веремеенко.

Карьера 
Владимир Веремеенко — воспитанник гомельского баскетбола. Первый тренер — Игорь Егорович Морозов.

Игровую карьеру Веремеенко начал в минском клубе РШВСМ-БГПА (1999/2000). Затем выступал за гомельские клубы «Сож» (до декабря 2000) и «Спартак-Кондитер» (с января 2001), в составе последнего стал серебряным (2001/2002) и бронзовым (2000/2001) призёром чемпионата Беларуси. Кроме того, по договорённости между клубами «Спартак-Кондитер» и «Гродно-93» Владимир выступал за гродненскую команду в сезоне 2001/2002 в матчах Североевропейской баскетбольной лиги. Дважды признавался лучшим игроком чемпионата Беларуси.

В 2002 году он приехал в Россию, и первой его командой стал «Автодор». В своем втором сезоне за саратовцев он набирал в Суперлиге в среднем 14,2 очка и 7 подборов за игру.

В 2004 году переехал в «Динамо» (Санкт-Петербург) и уже в конце сезона вместе с клубом стал победителем Евролиги ФИБА, показав статистику в 12,6 очка и 5,5 подбора.

В 2006 году он был выбран командой «Вашингтон Уизардс» на драфте НБА под 48 номером, однако остался в России и присоединился к подмосковным «Химкам».

Спустя два года Веремеенко перешёл в УНИКС. В составе команды он провёл 6 сезонов, приняв участие в более чем 250 матчах, что стало рекордом среди легионеров казанского клуба. Вместе с командой Владимир дважды становился обладателем Кубка России (2009 и 2014 годах), а также Еврокубка в 2011 году. По итогам сезонов 2012/2013 и 2013/2014 признавался «Лучшим белорусским игроком» Единой лиги ВТБ.

В 2014 году Веремеенко подписал контракт с испанской «Сарагосой», но не провел за неё ни одной игры и ушёл в «Банвит». В тот год Владимир установил новый рекорд в Еврокубке по общему количеству подборов, обновив предыдущую отметку с 476 до 543 за сезон. Средние его показатели равнялись 9,1 очка и 4,3 подбора за игру.

Сезон 2015/2016 Веремеенко провёл в итальянской «Реджане», а в 2016 году перешёл в «Брозе». В Бундеслиге Владимир принял участие лишь в трети сыгранных матчей, набирая в среднем 5,5 очка и 2,8 подбора. В Евролиге он выходил в 25 встречах и за 7,5 минут игрового времени продемонстрировал средние показатели в 2,2 очка и 1,4 подбора.

В ноябре 2017 года Веремеенко стал игроком «Нижнего Новгорода». В Единой лиге ВТБ набирал 9,0 очка и 4,8 подбора в среднем за матч.

В октябре 2018 года Вермеенко продолжил карьеру в АЕК (Ларнака) и стал серебряным призёром чемпионата Кипра.

В сентябре 2019 года Веремеенко перешёл в «Цмоки-Минск». В Единой лиге ВТБ Владимир провёл 16 игр, в которых отметился 5,2 очками, 3,6 подборами и 1,4 передачами. В Кубке Европы ФИБА сыграл 11 матчей со статистикой 7,2 очка, 5,1 подбор и 1,9 передач. В составе минской команды стал победителем Кубка Беларуси.

В мае 2020 года Веремеенко подписал новый контракт с «Цмоки-Минск». Признан лучшим игроком финальной серии чемпионата Беларуси-2020/2021.

В сентябре 2021 года Веремеенко принял решение приостановить игровую карьеру, в дальнейшем решил не возобновлять игровую карьеру.

Сборная Беларуси 
Владимир Веремеенко выступал за сборную Беларуси с 2001 по 2007 год.

15 ноября 2017 года, на пресс-конференции по окончании игры с «Карпош Соколи», Веремеенко официально объявил, что заканчивает карьеру в национальной команде:

В 2020 году Веремеенко вернулся в сборную Беларуси, был избран её капитаном.

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2010/2011
  Чемпион Евролиги ФИБА: 2004/2005
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2): 2009/2010, 2011/2012
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2010/2011, 2013/2014
  Чемпион Германии: 2016/2017
  Чемпион Беларуси (2): 2019/2020, 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата Беларуси: 2001/2002
  Серебряный призёр чемпионата России: 2007/2008
  Серебряный призёр чемпионата Италии: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата Кипра: 2018/2019
  Бронзовый призёр чемпионата Беларуси: 2000/2001
  Бронзовый призёр чемпионата России (6): 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014
  Обладатель Кубка России (3): 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014
  Обладатель Кубка Германии: 2016/2017
  Обладатель Кубка Беларуси (2): 2019, 2020

Статистика

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК «Сож»
Игроки БК «Гродно-93»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК «Химки»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Бандырма»
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК АЕК Ларнака
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки сборной Белоруссии по баскетболу